BOFH, littéralement , est un personnage fictif créé par Simon Travaglia. C'est un méchant administrateur réseau qui passe son temps à se défouler sur les utilisateurs, souvent qualifiés de lusers. L'auteur rédige une colonne consacrée à ce personnage dans  depuis 2000.

Notes et références 

Informaticien de fiction
Personnage de bande dessinée